Пещуров — русская фамилия.
 
 Пещуров, Дмитрий Алексеевич (1833—1913) — русский ориенталист, профессор китайской словесности Санкт-Петербургского университета.
 Пещуров, Михаил Алексеевич (1823—1894) — тайный советник, член Государственного Совета.
 Пещуров, Никита Иванович (1742—1814) — тайный советник, управляющий Ассигнационного банка.
 Пещуров, Пётр Алексеевич (1829—1898) — тайный советник, член совета главноначальствующих гражданской частью на Кавказе.